Сборная ДР Конго по футболу представляет Демократическую Республику Конго в международных матчах и турнирах по футболу. Управляющая организация — Конголезская федерация футбола. Раньше команда носила название сборная Заира по футболу, когда ДРК называлась Заиром с 1971 по 1997 год. Сборная страны единственный раз участвовала на чемпионате мира в 1974 году.

Команда побеждала на Кубке африканских наций в 1968 и 1974 годах.

Чемпионат мира 
 1930 — 1966 — не участвовала
 1970 — не признана ФИФА
 1974 — групповой этап
 1978 — забрала заявку
 1982 — не прошла квалификацию
 1986 — не участвовала
 1990 — 2022 — не прошла квалификацию

Кубок африканских наций 
 1957 до 1963 — не участвовала
 1965 — групповой этап
 1968 — чемпион
 1970 — групповой этап
 1972 — 4-е место
 1974 — чемпион
 1976 — групповой этап
 1978 — не участвовала
 1980 — не прошла квалификацию
 1982 — не прошла квалификацию
 1984 — забрала заявку
 1986 — не прошла квалификацию
 1988 — групповой этап
 1990 — не прошла квалификацию
 1992 — 1/4 финала
 1994 — 1/4 финала
 1996 — 1/4 финала
 1998 — 3 место
 2000 — групповой этап
 2002 — 1/4 финала
 2004 — групповой этап
 2006 — 1/4 финала
 2008 — не прошла квалификацию
 2010 — не прошла квалификацию
 2012 — не прошла квалификацию
 2013 — групповой этап
 2015 — 3-е место
 2017 — 1/4 финала
 2019 — 1/8 финала
 2021 — не прошла квалификацию

Текущий состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Кристианом Нсенги-Бьембе для участия в матчах отборочного турнира Кубка африканских наций 2021 против сборной Габона (11 ноября 2019) и сборной Гамбии (19 ноября 2019).
 Игры и голы приведены по состоянию на 13 октября 2019 года:

Примечания

Ссылки 
 Архив результатов на RSSSF
 Сборная ДР Конго на сайте ФИФА
 Leopardfoot
 Блог футбола в ДР Конго
 Матчи сборной ДР Конго на сайте Eloratings.net

Демократическая Республика Конго
 
Сборные ДР Конго